Theora (geslacht), een geslacht van weekdieren
 Theora (compressieformaat), een vrije en opensourcesoftware voor videobestanden